Croisement qui étymologiquement signifie "dans l'esprit d'une croix"  peut faire référence à :

 un carrefour, une intersection de deux voies, routes, etc. ;

 l'intersection sans changement de voie possible de deux voies ferrées ;

 un croisement, une opération de biologie d'accouplement de deux individus (animaux ou végétaux) d'espèces différentes ou non.
 Il peut avoir lieu dans le cadre d'un élevage : croisement.

Au pluriel, croisements peut faire référence à :
 Croisements —  et Croisements — , un double-épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.

Voir aussi